El Condado de Nicholas es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Nicholas (Kentucky)
 Condado de Nicholas (Virginia Occidental)